Национальный чемпионат I 1948/1949 () — 46-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1948/1949
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1948 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1949 году